Марвин има више значења:
 Марвин (Јужна Дакота)
 Марвин (Северна Каролина)